Santa Giusta steht für

 Santa Giusta di Cagliari (†130), eine sardische Märtyrin  
 Santa Giusta (Sardinien), eine Gemeinde in der Provinz Oristano auf Sardinien
 Titularbistum Santa Giusta, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 die Kathedrale von Santa Giusta

Siehe auch:
 Santa Justa